Justizamt Homberg kann bedeuten:

 Justizamt Homberg (Efze), siehe Amtsgericht Homberg (Efze)
 Justizamt Homberg an der Ohm, siehe Amtsgericht Homberg an der Ohm